Országos Tisztifőorvosi Hivatal rövidítése,
 az egykori Országos Találmányi Hivatal rövidítése.